

Geografia 
 Australia
 Northbridge – quartiere di Perth
 Northbridge – sobborgo di Sydney
 Stati Uniti d'America
 Northbridge – comune della contea di Worcester, Massachusetts

Informatica 
 Northbridge – parte del chipset